

Лотон — місто, штат Айова
 Лотон — місто, штат Північна Дакота
 Лотон — місто, штат Оклахома
 Лотон — селище, штат Мічиган